Cappuccino (: Kapuziner) steht für:
Cappuccino, ein italienisches Kaffeegetränk
Suzuki Cappuccino, ein von Suzuki gebautes Auto
Cappuccino (Rapper), einen Braunschweiger Rapper
Cappuccino (Framework), ein Entwicklungsframework für Webanwendungen 
Die Cappuccinos, eine Schlagergruppe aus Deutschland und den Niederlanden

Siehe auch: